Антонио Лауро (3 августа 1917 — 18 апреля 1986) — венесуэльский музыкант, считается одним из самых выдающихся композиторов Южной Америки по классу гитара в XX веке.

Биография 
Антонио Лауро родился в Венесуэле, городе Ангостура. Его отец Антонио Лауро Вентура, итальянский иммигрант, парикмахер, умел петь и играть на гитаре, чему и учил своего сына, но умер, когда Антонио был ребёнком. После смерти отца семья переехала в Каракас. Там Лауро брал уроки по пианино и сочинительству в "Academia de Música y Declamación", где одним из его учителей был композитор  (1887-1974). Концерт Агустина Барроса (Парагвайский гитарист и композитор) в Каракасе, прошедший в 1932 году, так впечатлил юного Лауро, который на тот момент уже освоил народную гитару, что побудил его забросить скрипку и пианино и полностью переключиться на гитару. С 1933 года Лауро учился у  (1888-1967), и знакомился с классическими приёмами музыки. В следующее десятилетие учениками Борхеса также были: , Хосе Рафаэль Сиснерос и Алирио Диас. Все они, в особенности Диас, позже стали теми, кто открывал миру работы Лауро, представляя неизвестные ранее сочинения среди других исполнителей, как Андрес Сеговия, Лео Брауэр и Джон Виллиамс.

Как многие из Южной Америки того поколения, Лауро был ярым культурологическим патриотом, решительно восстанавливавшим и прославлявшим национальное музыкальное наследие. Как член коллектива "Trio Cantores del Trópico" в 1935-1943 годах, в турне по ближнему зарубежью представлял венесуэльскую музыку. Лауро особенно привлекали мириады народных венесуэльских вальсов (Vals Venezolano), сочинённых в предыдущем столетии и ставшие достижением таких композиторов, как Рамон Дельгадо Паласиос (1867-1902). Его привлекали уверенная мелодия и характерный отличительный, сжатый, синкопируемый (где две меры 3/2 становятся единой мерой 3/4) стиль. Такая особенность стиля чётко выражена у таких композиторов как Сметана, Барток или Гранадос, приведшими к повышению некоторых народов в европейской музыкальной культуре.

Выдающийся пианист  (1914-1984), у которого была концертная программа, полностью состоящая из Венесуэльских вальсов (Valse Venezolano), убедил Лауро дополнить её гитарными подходящими композициями. Среди первых его работ в этом жанре стали позже известны "Татьяна", "Андрейна" и "Наталия", написанные между 1938 и 1940 годами. Они стали популярнее остальных. Помимо гитарных произведений, Лауро написал дюжину произведений для оркестра, хора, пианино и скрипки. Многие из них остались неопубликованными. Он обычно экспериментировал с современными композиторскими техниками, но большинство его гитарной музыки оставляло то зерно (основу), которое использовалось композиторами его поколения без отклонений от обычной, принятой гармоники.

В 50-х композиции Лауро были опубликованы, записаны и представлены по всему миру, а его вклад в национальную музыкальную культуру стал узнаваем и почитаем. Лауро был назначен профессором гитарного направления в различных музыкальных университетах включая консерваторию имени , а также директором Венесуэльского симфонического оркестра, где был трубачом. Вопреки своему упорству он был в большей степени композитор, чем исполнитель, но друзья всё же уговорили его на концертный тур в одну гитару, который начался в Венесуэле и триумфально завершился в 1980 году в лондонском Вигмор-Холле. Незадолго до его смерти в Каракасе в 1986 году, он был награжден Национальной Музыкальной Премией, высшей музыкальной наградой своей страны.

Избранные произведения 
 Seis por derecho: Joropo
 María Carolina
 El Marabino
 Natalia
 Suite Venezolana
 Angostura
 Maria Luisa
 Nelly
 4 Valses venezolanos
 El Negrito
 Triptico

Примечания 

Композиторы Венесуэлы